Zimna Wódka – wieś w Polsce
 Zimna Wódka – dawna gromada
 Zimna Wódka – wieś na Ukrainie
 Zimna Wódka – przystanek kolejowy w Polsce

Zobacz też 
 Zimna Wódka (gmina)
 Zimna
 Zimna Woda